Yongkang ist:
die kreisfreie Stadt Yongkang (永康市) im Verwaltungsgebiet der Stadt Jinhua in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Yongkang (Jinhua)
den Stadtbezirk Yongkang (永康區) im Landkreis Tainan der Republik China, siehe Yongkang (Tainan)
die Großgemeinde Yongkang (永康镇) im Kreis Dingyuan in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Yongkang (Dingyuan)
die Großgemeinde Yongkang (永康镇) im Stadtbezirk Shapotou im Autonomen Gebiet Ningxia der Volksrepublik China, siehe Yongkang (Shapotou)
die Großgemeinde Yongkang (永康镇) im Kreis Yongde in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yongkang (Yongde)
das Straßenviertel Yongkang (永康街道) der Stadt Taonan in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Yongkang (Taonan)